Stati Uniti d'America
 Coon Rapids – città della Contea di Carroll, Iowa
 Coon Rapids – città della Contea di Anoka, Minnesota